Леандер Паеш и Кара Блек защитават титлата си.

Поставени двойки 
  Боб Брайън /  Лизел Хубер
  Макс Мирни /  Ярослава Шведова (2 кръг)
  Ненад Зимонич /  Катарина Среботник
  Махеш Бхупати /  Елена Веснина
  Айсам-ул-Хак Куреши /  Квета Пешке (2 кръг)
  Рохан Бопанна /  Саня Мирза
  Филип Пецшнер /  Барбора Захлавова-Стрицова (2 кръг)
  Даниел Нестор /  Юн-Джан Чан
  Юрген Мелцер /  Ивета Бенешова
  Дик Норман /  Лиса Реймънд (2 кръг)
  Марк Ноулс /  Надя Петрова
  Даниеле Брачали /  Флавия Пенета (отказват се)
  Франтишек Чермак /  Клара Закопалова (2 кръг)
  Леандер Паеш /  Кара Блек
  Анди Рам /  Мегън Шонеси
  Давид Мареро /  Андреа Хлавачкова (2 кръг)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Външни препратки 
 Схема на турнира

Уимбълдън (турнир)